In der Meesterklasse 2017/18 wurde die 95. niederländische Mannschaftsmeisterschaft im Schach ausgespielt. Meister wurde die Mannschaft von LSG IntelliMagic, die den Titelverteidiger Kennemer Combinatie auf den zweiten Platz verwies. Aus der Klasse 1 waren im Vorjahr die Schaakvereniging Voerendaal und die Bussums Schaakgenootschap aufgestiegen. Beide Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, während Pathena Rotterdam und Groninger Combinatie absteigen mussten, ferner zog SISSA Groningen seine Mannschaft nach der Saison zurück.

Zu den gemeldeten Mannschaftskader siehe Mannschaftskader der Meesterklasse 2017/18.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 16. September, 7. Oktober, 4. und 25. November, 16. Dezember 2017, 3. Februar, 10. März, 7. und 21. April 2018. Die letzte Runde wurde zentral in Bloemendaal gespielt, die übrigen Wettkämpfe fanden dezentral bei den beteiligten Vereinen statt.

Tabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Koninklijke Nederlandse Schaakbond (niederländisch)

Einzelnachweise 

Meesterklasse
Sportveranstaltung in den Niederlanden
Schachveranstaltung 2017
Schachveranstaltung 2018